Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 865 dans le monde.

 RS-865 au Brésil
 Route 865 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Interstate 865 aux États-Unis